Алексей Андреевич Ржевский (1737—1804) — действительный тайный советник, сенатор, вице-директор Петербургской Академии Наук, президент Медицинской коллегии, масон и поэт во времена правления Елизаветы Петровны, Петра III Фёдоровича, Екатерины II Алексеевны. Павла I Петровича и Александра I Павловича.

Из дворянского рода Ржевских, сын мичмана, участника осады Очакова Андрея Ивановича Ржевского (1711—1737/1741) и Екатерины Ивановны Вельяминовой.

Биография 
Первоначально пошёл по военной стезе, потом предпочёл штатскую службу.

В 1767 году участвовал в комиссии о сочинении проекта нового Уложения, как депутат от города Воротынска Московской губернии; позже стал вице-директором Академии наук (с 29 мая 1771 по 25 октября 1773), президентом Медицинской коллегии (с 10 июля 1775 до 1785) и сенатором с производством в чин тайного советника (24 ноября 1783), в 1785 году получил Аннинскую ленту (22 сентября).

В 1794 году занял выборную должность совестного судьи в Санкт-Петербурге; 5 марта 1799 года награждён орденом Св. Александра Невского; 5 апреля 1797 года произведён в действительные тайные советники, а 4 сентября 1800 года уволен от службы.Был дружен с И. И. Дмитриевым и Г. Р. Державиным, в творчестве находился под влиянием А. П. Сумарокова. Являясь членом Российской академии, принимал участие в работе над созданием словаря русского языка, участвовал в написании статей для «Переводов из Энциклопедии». Им были сочинены трагедии «Прелеста» (поставлена в 1765, текст не сохранился), а также «Подложный Смердий» (на сюжет из Геродота о самозванце Гаумате, поставлена в 1769, опубликована в 1956) . Особенной популярностью пользовался, как лирический поэт, хотя его творчество носит черты аристократического дилетантства, а успешная придворная карьера затмевала для него писательские лавры. Демонстрировал большое искусство в играх со словами и владение размерами — внёс в поэзию ряд сложных литературных приёмов: стихотворение-период, построенное по типу загадки, стихотворение, читаемое с разным расположением строк, ода из односложных слов и т. п. подчёркнутые ухищрения стиля. Он печатал свои довольно многочисленные притчи, элегии, стансы, сонеты, рондо и проч. в «Ежемесячных Сочинениях», «Трудолюбивой Пчеле», «Свободных часах» и особенно в «Полезном увеселении» (тт. I, II, III, IV, V).

Принадлежал к числу видных масонов своего времени. Присоединился к ордену в конце ноября 1782 года и состоял в ложе «Латона», к теоретическому градусу соломоновых наук. Его орденское имя было «Eques е bona spe». Через него, главным образом, происходили сношения между петербургскими и московскими масонами. 26 апреля 1783 года получил звание префекта петербургского масонского капитула. В сентябре того же года он на краткий срок отказался от этой должности, оставаясь надзирателем «теоретического градуса».

Умер  года. Погребён на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.

Награды 
 Орден Святой Анны (22 сентября 1785)
 Орден Святого Александра Невского (май 1799)
 Орден Святого Иоанна Иерусалимского почётный кавалерский крест

Семья 
Женат дважды:
 с 19 февраля 1766 года: Александра Федотовна Каменская; сестра фельдмаршала М. Ф. Каменского скончалась от послеродовой горячки 17 апреля 1769 года после родов, прошедших 7 апреля 1769 года, во время которых умер их единственный новорожденный сын;

 с 1777 года: Глафира Ивановна Алымова, (после смерти мужа вышла замуж за камергера Ипполита Петровича Маскле). 

От этого брака родились дети:
 Мария Алексеевна (26 июня 1778 — 1 сентября 1866) — фрейлина, с 1800 года была замужем за камергером Н. П. Свистуновым (1770—1815). После смерти мужа перешла в католичество. Мать декабриста Петра Свистунова
 Александр Алексеевич (26 марта 1781 — 2 июня 1807) — с 1796 года офицер лейб-гвардии Семёновского полка, в 1802 году флигель-адъютант, в 1806 году полковник. Погиб в сражении. Женат на Варваре Александровне Римской-Корсаковой (1784—1813), свояченице композитора А. А. Алябьева; дочери Марии Ивановны и Александра Яковлевича Римских-Корсаковых.
 Павел Алексеевич (8 апреля 1783 — 30 января 1852) — в 1802 году поручик лейб-гвардии Семёновского полка, в 1805 году ротмистр, позднее камергер, действительный статский советник. Живя в Москве, принадлежал к литературному кружку, куда входили Вяземский и В. Л. Пушкин. Умер холостым.
 Константин Алексеевич (15 ноября 1788 — 1837) — действительный статский советник. Женат на Елизавете Григорьевне Колокольцевой (1803—1882). У них два сына и две дочери; сын Павел (?—1894) — тайный советник и гофмейстер, был женат на дочери Н. А. Бутурлина Екатерине (1841—1898). Константин Алексеевич владел имением в Орловской губернии, Знаменский район, село Селихово.
 Алексей Алексеевич (4 октября 1791 — 24 октября 1792)

В 1780 году Г. Державин посвятил супругам Ржевским стихотворение «Счастливое семейство».

Герб Алексея Андреевича 
В Гербовнике Анисима Титовича Князева имеется изображение герба Алексея Андреевича Ржевского:

На княжеской мантии изображен щит разделённый вертикальной чертой на две части и левая часть разделена горизонтальной чертой надвое. В правой части, имеющей синее поле, изображен ангел с мечом в правой руке и щитом в левой (герб княжества Киевского). В левой верхней части, имеющей золотое поле, изображен чёрный орёл с распростёртыми крыльями, стреляющий из лука в левую сторону. В нижней, левой части, имеющей серебряное поле, изображена золотая пушка на красном лафете с сидящей на ней птицей (герб княжества Смоленского). Щит увенчан дворянским шлемом, обращенным в правую сторону. Щит покрыт княжеской матнией и шапкою княжеского достоинства.

Примечания

Литература 
 Ржевский, Алексей Андреевич // Русский биографический словарь: В 25 т. / под наблюдением А. А. Половцова. 1896—1918.
 
 Князь П.В. Долгоруков. Российская родословная книга. СПб. Тип. 3-го отд. Собст. Е.И.В. Канцеляр. 1857 г. Ч. IV. Ржевский Алексей Андреевич. стр. 32.

Ссылки 
 
 Сочинения на Lib.ru
 Сочинения на сайте «Библиотека поэзии»

Алексей Андреевич
Масоны России
Поэты России
Русские поэты
Депутаты Уложенной комиссии
Действительные члены Петербургской академии наук
Вице-президенты РАН
Действительные тайные советники
Президенты коллегий Российской империи
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Похороненные на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры